«Девушка из Джерси» («Принц из Нью-Йорка») () — американская комедийная драма Дэвида Бертона Морриса 1992 года.
 «Девушка из Джерси» () — американская комедийная драма Кевина Смита 2004 года.